Чемпионат мира по борьбе 2008 года проходил с 11 по 13 октября в Токио (Япония). Обычно в олимпийский год чемпионаты не проводили, но в связи с тем, что в программу Олимпийских игр в Пекине было включено лишь четыре из семи весовых категорий ФИЛА для женщин, было решено провести чемпионат мира по вольной борьбе среди женщин.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Ссылки 
 FILA Database

Международные спортивные соревнования в Токио
Октябрь 2008 года
Международные соревнования по борьбе в Японии